Beech est un toponyme ou terme pouvant désigner:

Beech en anglais fait référence à l'essence d'arbre des hêtres (Fagus)

Toponyme

Beech, communauté du comté de Warren en Iowa
Beech, communauté du comté de Calhoun en Virginie-Occidentale

Beech, village du Hampshire

Voir aussi
Beech Aircraft, marque aéronautique de Textron Aviation

Homonymie de toponyme